— железнодорожная станция на линии Кэйо, расположенная в районе Сэтагая и находящаяся во владении у Keio Corporation.

Планировка станции
Две боковые платформы расположенные на поверхности.

Близлежащие станции

Примечания